Појам црево се може односити на:

 баштенско црево, које се користи у домаћинству;
 црево (зоологија), је цев којом билатералне животиње преносе храну до органа за варење;
 дванаестопалачно црево, део дигестивног тракта који се наставља на желудац;
 дебело црево, део дигестивног тракта који се наставља на танко црево;
 колон, део дебелог црева.
 танко црево, део дигестивног тракта између дванаестопалачног и дебелог црева;
 хидрантско црево, које користе ватрогасци за гашење пожара;